Bitter von Raesfeld ist der Name folgender Personen:

* Bitter von Raesfeld (Domherr, † 1557) († um 1557), Domherr in Münster
 Bitter von Raesfeld (Domherr, † 1584) († 1584), Domherr in Münster und Eichstätt
 Bitter von Raesfeld (Domherr, † 1581) (1520–1581), Domherr in Münster, Paderborn und Worms
 Bitter von Raesfeld (Domherr, † 1594) († um 1584), Domherr in Münster